МСБ:

 Міжнародний союз біатлоністів
 Міжнародне соціалістичне бюро
 МСБ-2 — модернізований варіант вертольота Мі-2 від Мотор Січ
 Малий та середній бізнес